Das Damendoppel der French Open 2003 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez, die erneut das Finale bestritten, jedoch unterlagen sie Kim Clijsters und Ai Sugiyama in drei Sätzen mit 65:7, 6:2 und 9:7.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2003